Cisneros puede referirse a:

Personas 

 Francisco Jiménez de Cisneros, conocido como el cardenal Cisneros, clérigo y político español de finales del  y comienzos del .

 García Jiménez de Cisneros, o abad Cisneros, hermano del cardenal Cisneros.
 Benito Jiménez de Cisneros, arquitecto del , sobrino del cardenal Cisneros.
 Adriana Cisneros, empresaria venezolana.
 Al Cisneros, bajista y cantante de las bandas Sleep (banda) y Om (banda estadounidense).
 Alfonso Cisneros Cox, poeta peruano.
 Antonio Cisneros, escritor peruano. 
 Alberto Ulloa Cisneros, periodista y político peruano.
 Ernesto Cisneros, futbolista mexicano.
 Baltasar Hidalgo de Cisneros, último virrey del Río de la Plata.
 Diego Cisneros, empresario cubano-venezolano.
 Gabriel Cisneros, político español, ponente de la Constitución española de 1978.
 Gustavo Cisneros, empresario venezolano.
 Ignacio Hidalgo de Cisneros, jefe de la Fuerza Aérea Republicana durante la Guerra Civil Española.
 Jesús Cisneros
 José Dionisio Cisneros, militar, bandolero y guerrillero venezolano.
 Luis Benjamín Cisneros, escritor y político peruano.
 Luis Federico Cisneros Vizquerra, militar y político peruano.
 Luis Jaime Cisneros Vizquerra, lingüista y docente peruano, hijo de Luis Benjamín Cisneros.
 Moisés Botarel de Cisneros, falso mesías judío castellano de entre los siglos XIV y XV. 
 Paloma Yerovi Cisneros, actriz y dramaturga peruana.
 Renato Cisneros, periodista y escritor peruano.
 Salvador Cisneros Betancourt, Marqués de Santa Lucía, político cubano, que llegó a ser presidente de la República de Cuba en Armas de 1873 a 1875

Empresa 
 Organización Cisneros, holding venezolano que agrupa a compañías del rubro de las telecomunicaciones, medios de comunicación, entretenimiento, tecnología, bienes raíces, etc.

Topónimos 
 Cisneros, en Antioquia, Colombia.
 Cisneros, en Palencia, España.
 Villa Cisneros (actualmente Dajla), nombre de la capital de la colonia española de Río de Oro, uno de los dos territorios del Sáhara Occidental.